"Republička nogometna liga Bosne i Hercegovine" je predstavljala ligu trećeg stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1980./81.  
Sudjelovalo je 16 klubova, a prvak je bila "Kozara" iz Bosanske Gradiške.

Ljestvica  

 Hrasnica - danas dio naselja Sarajevo 
 "Rudar Ljubija" (Prijedor) - iz mjesta Ljubija, ali djelovali i nastupali u Prijedoru

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Dario Hamzić: Fudbalski klub "Rudar" Ljubija : 1928. – 1992., Rijeka, 2014., , str. 151  
  Rajko Petrović, Sonja Petrović: Fudbalski klub "Radnik" Bijeljina : (1919-2003) , Bijeljina, 2010.,  (karton), str. 246-251  
 Limun Papić, Tomo Marić: FK Kozara 1913-1988, Bosanska Gradiška, 1989., str. 214 
 forum.sportsport.ba, Vremeplov 4: Ligaška takmičenja od 1945-1992. godine, (prema raznim izvorima), objave od 3. travnja 2011., pristupljeno 18. listopada 2017. 
  

 

1980-81 
 republička
1980-81